Дмитрасе́вич — українське прізвище. Відомі носії:

 Дмитрасевич Тадей Антонович (1906–1976) — краєзнавець, засновник історико-краєзнавчого музею міста Судова Вишня.
 Дмитрасевич Ярослав Іванович (1940) — український футболіст, тренер.

Українські прізвища